Mendelevium (101Md) je umělý prvek, v přírodě se nevyskytuje. Prvním objeveným izotopem (v jaderném spadu při testu jaderné bomby) byl v roce 1955 256Md, krátce po něm bylo objeveno 250Md.

Je známo 18 izotopů mendelevia, s nukleonovými čísly 245 až 262, nejstabilnější jsou 258Md (poločas přeměny 51,5 dne), 260Md (31,8 d), 257Md (5,52 hodiny) a 259Md (1,6 h). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 80 minut, většina 6 minut nebo kratší. Bylo také popsáno 5 jaderných izomerů tohoto prvku.

Seznam izotopů

Reference 

Mendelevium
Mendelevium